Cet article présente la liste des villes du Costa Rica.

Villes du Costa Rica de plus de 20 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

Institut National des Statistiques et du Recensement
City Population

Costa Rica

Liste en rapport avec le Costa Rica